Urchilla puede aludir:
al nombre común de varias especies de líquenes del género Roccella, tales como Roccella canariensis; o
al tinte que se extrae de estos líquenes, conocido comúnmente como orceína.